Karang Gading (Secanggang), een plaats in Indonesië
Karang Gading (Labuhan Deli), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing